George Sheehy Stults – attore statunitense
 Kathy Sheehy – ex pallanuotista statunitense
 Niall Sheehy – attore e cantante irlandese
 William J. Alban Sheehy – viaggiatore britannico